Xeroniscus är ett släkte av kräftdjur. Xeroniscus ingår i familjen Eubelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Xeroniscus